Philipsburg, Montana, SAD
 Philipsburg, Quebec, a naselje u Quebecu, na američko-kanadskoj granici
 Philipsburg (Zemlja Sveti Martin), glavni grad Zemlje Sveti Martin